La saison 2015 du championnat du monde de voiture de tourisme (World Touring Car Championship) est la  du FIA WTCC.

Repères de débuts de saison 

Distribution des points

Engagés 

Toutes les voitures sont équipées de pneumatiques Yokohama.

Calendrier de la saison 2015 
La calendrier de la saison 2015 est dévoilé le 4 décembre 2014. Quatre nouvelles courses qui ne figuraient pas dans l'édition 2014 intègre le calendrier de la saison 2015 : le Qatar, le Portugal, l'Allemagne et la Thaïlande. La dernière épreuve du calendrier est prévue au Qatar et de nuit. 

Les épreuves de Salzburgring (Autriche), de Spa-Francorchamps (Belgique), de Pékin (Chine) et de Macao (Chine) disparaissent du calendrier.

L'épreuve qui devait se dérouler au Qatar le week-end du 20 au 22 novembre 2015 est reportée d'une semaine et se déroulera finalement les jeudi 26 et vendredi 27 novembre, le vendredi étant un jour chômé dans cet émirat du Moyen-Orient.

Résultats et classements

Résultats des courses

Classements des championnats

Classement des pilotes 

En terminant dixième lors de la course d’Allemagne, Sabine Schmitz devient la première femme à marquer des points au Championnat du monde des voitures de tourisme.

Classement des constructeurs

Classement du trophée Yokohama des pilotes

Classement du trophée Yokohama des équipes

Notes et références

Lien externe 
 

Championnat du monde des voitures de tourisme
Sport automobile en 2015
Voitures de tourisme